Ива́н Гаври́лов:
 Гаврилов, Иван Александрович (1873—1966) — русский кораблестроитель, полковник Корпуса корабельных инженеров.
 Гаврилов, Иван Александрович (1902—1944) — советский военный политработник, генерал-майор.
 Гаврилов, Иван Андреевич (1885—1937) — советский партийный деятель, член ВУЦИК, председатель Запорожского горсовета.
 Гаврилов, Иван Григорьевич — народный комиссар автомобильного транспорта КазССР январь 1942 г. — март 1946 г.
 
 Гаврилов, Иван Самсонович (1912 или 1913—1944) — Герой Советского Союза.